Lucie Lebrun peut désigner :
 la chanteuse surnommée « Lussi », pianiste et violoncelliste du groupe Mypollux ;
 l'une des chanteuses, simplement appelée par son prénom Lucie, du groupe L.E.J.

Chanteuse française du XXIe siècle